«Ти́хая заста́ва»

В литературе 
 «Тихая застава» — повесть 2008 года российского прозаика Валерия Поволяева, написанная по мотивам реальных событий 13 июля 1993 года, известных как «Бой на 12-й заставе Московского погранотряда».

В кинематографе 
 «Тихая застава» — советский мелодраматический художественный фильм 1986 года режиссёра Василия Паскару, снятый по мотивам повести Лилии Неменовой «Возвращение» (киностудия «Молдова-фильм»).
 «Тихая застава» — российский военно-драматический художественный фильм 2011 года режиссёра Сергея Маховикова, снятый по одноимённой повести Валерия Поволяева.